Velennes kan syfta på:
 Velennes, Oise
 Velennes, Somme